Platinet S.A. – przedsiębiorstwo założone w 2001 roku w Krakowie, zajmujące się produkcją i dystrybucją sprzętu RTV, AGD oraz IT. Główna siedziba firmy znajduje się w Krakowie, gdzie zlokalizowane jest też pierwsze centrum logistyczne (drugie znajduje się w podkrakowskiej Skawinie). Producent posiada też swoje oddziały w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Rumunii.

Historia 
Przedsiębiorstwo początkowo funkcjonowało pod nazwą Platinet Polska Krzysztof Potok. Jego główną działalnością była dystrybucja dysków optycznych na polskim rynku. 

W 2003 firma wprowadziła do sprzedaży własną markę nośników danych – Platinet Media. Rok później Platinet został oficjalnym polskim dystrybutorem marki Verbatim. Producent rozpoczął też sprzedaż nośników danych pod marką Omega, którą sygnowane były produkty z niższej półki cenowej.

W 2005 firma została odznaczona nagrodą Gazela Biznesu oraz była jedyną polską firmą, która zaprezentowała swoją ofertę nośników danych na targach CeBIT. Do oferty producenta trafiły nowe produkty: odtwarzacze MP4 i akcesoria komputerowe.  Wprowadzono trzecią markę własną – Omega Freestyle. Rozpoczęto budowę nowej siedziby i centrum logistycznego. 

W latach 2014–2016 firma utworzyła swoje oddziały w Stanach Zjednoczonych i Rumunii. Została otwarta również siedziba w Shenzhen, której podstawowym celem jest kontrola jakości i dobór dostawców.

Marki firmy Platinet 
Firma w ofercie posiada następujące marki własne: Platinet, Omega, VARR, Freestyle, Fiesta. Spółka jest dystrybutorem produktów marek zagranicznych.

Przypisy 

Przedsiębiorstwa w Krakowie
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2001
Polskie przedsiębiorstwa elektroniczne